

Патнам — місто, штат Коннектикут
 Патнам — місто, штат Нью-Йорк
 Патнам — місто, штат Оклахома
 Патнам — місто, штат Техас
 Патнам Тауншип — селище в окрузі Тайога, штат Пенсільванія
 Патнам — переписна місцевість, штат Алабама

Див. також 
 Патнем